Костельник - прізвище

 Костельник Гавриїл Федорович 15 червня 1886 — 20 вересня 1948) — священик УГКЦ, український (руський) теолог, мовознавець, письменник, історик, церковно-громадський діяч, доктор філософії.
 Костельник Йосиф Іванович [Янкович] (1903-1936) – український письменник, фольклорист, культурно-освітній діяч.

Українські прізвища